Лас Кампанас има више значења:

 Лас Кампанас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Кампанас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кампанас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кампанас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кампанас (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кампанас (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кампанас (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Кампанас (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Кампанас (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кампанас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Кампанас (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Кампанас (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Кампанас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику